Carlson je priimek več znanih oseb:

 Carolyn Carlson (*1943), ameriška plesalka in koreografinja
 Chester Carlson, (1906—1968), ameriški fizik
 Curtis Carlson, (*1945), ameriški fizik 
 Erica Carlson (*1981), švedska igralka 
 Herman Carlson (1906—1990), švedski hokejist
 John Fabian Carlson (1874—1945), švedsko-ameriški slikar
 Richard Carlson (1912—1977), ameriški igralec